Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1927 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Louise Bickerton et Meryl O'Hara Wood battent Esna Boyd et Sylvia Lance Harper en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1927
Australie Double dames
1927 en Australie